Banff steht für:

 Banff (Alberta), Stadt in der kanadischen Provinz Alberta
 Banff (Aberdeenshire), Gemeinde in Schottland
 Banff (Whiskybrennerei), ehemalige Whiskybrennerei
 Banff (Ölfeld), ein Offshore-Ölfeld in der Nordsee

Siehe auch:

 Banff-Nationalpark, Nationalpark in der kanadischen Provinz Alberta
 Banff International Research Station, Forschungsinstitut für Mathematik im Banff-Nationalpark
 Banff-Klassifikation, internationales Klassifizierungsschema zur Einteilung des Ausmaßes einer Nierentransplantat-Abstoßung